Internacionalización puede referirse a:

 Internacionalización productiva es el proceso de expansión a nivel internacional del capital.
 Internacionalización y localización en el diseño de software.